SWE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Siwea (Papua Nuova Guinea)
 swe – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua svedese
 SWE – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Svezia
 SWE – acronimo di Snow Water Equivalent